Lo scratch maschile è una delle prove inserite nel programma dei campionati del mondo di ciclismo su pista. Si corre dall'edizione del 2002. La competizione si svolge sulla distanza di 15 chilometri.

Albo d'oro 
Aggiornato all'edizione 2022.

Medagliere

Note 

Campionati del mondo di ciclismo su pista